Popovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Popovac, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Popovac, un village de la municipalité de Novska, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Popovac, un village et une municipalité situés dans le comitat d'Osijek-Baranja ;
 Popovac, une localité située dans la municipalité de Voćin, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Serbie
 Popovac, une localité située dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava ;
 Popovac, un village situé dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
 Popovac, un village situé dans la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo ;
 Popoc/Popovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (selon le Kosovo) ou district de Pejë/Peć (selon la Serbie).